Yulong bezeichnet:

 Yulong (玉龙纳西族自治县), Autonomer Kreis der Naxi in der Stadt Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yulong (Dazu) (玉龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dazu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Yulong (Weining) (玉龙镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yulong (Xingyang) (豫龙镇), Großgemeinde der Stadt Xingyang in der chinesischen Provinz Henan
 Yulong (Yanting) (玉龙镇), Großgemeinde im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yulong (Renshou) (玉龙乡), Gemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yulong (Songshan) (玉龙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Songshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Yulong Xueshan, Bergmassiv in der Volksrepublik China
 Yulong-Fluss, Fluss in der Volksrepublik China